Климат Гродно умеренно континентальный с мягкой зимой и тёплым летом. Температура воздуха зависит прежде всего от поступления солнечной радиации, которая, в свою очередь, определяется углом падения солнечных лучей.

Суммарная продолжительность солнечного сияния за год составляет 1707 часов. На протяжении года наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается в июне и июле (по 260 ч.), наименьшая (34 ч.) — в декабре и январе.

Среднегодовая температура воздуха в Гродно составляет +8,1 °C, наиболее высокая — в июле: +19,2 °C, наиболее низкая — в январе: -2,9 °C.

Общая характеристика

Температура воздуха 

Наиболее низкая среднемесячная температура воздуха в январе: -15,6 °C, зафиксирована в 1987 году, наиболее высокая: +1,9 °C — в 2020 году.
Наиболее низкая среднемесячная температура в июле: +14,1 °C, зафиксирована в 1979 году, наиболее высокая: +22,7 °C — в 2021 году.

Абсолютный минимум температуры воздуха: -36,3 °C, зафиксирован 1 февраля 1970 года, абсолютный максимум: +36,2 °C — 29 августа 1992 года.

Осадки 
Среднегодовая сумма осадков в Гродно — около 545 мм. В среднем за год влажность воздуха составляет около 80 %, летом — около 74 %, а зимой — 87-89 %.

Грозы

Общая климато-фенологическая характеристика месяцев года 

Январь — слабо-морозный (иногда умеренно-морозный, реже — прохладный) месяц со среднемесячной температурой около -4..-2 °C. Осадки выпадают в основном в виде снега, иногда — в виде дождя. Снежный покров постоянный, световой день короткий, 7,5-9 часов, вегетация отсутствует.

Февраль — слабо-морозный (иногда умеренно-морозный, реже — прохладный) месяц со среднемесячной температурой около -3..-1 °C. Осадки выпадают в основном в виде снега, иногда
— в виде дождя. Снежный покров постоянный, в последних числах месяца начинает таять. Световой день увеличивается с 9 до 10,5 часов, вегетация отсутствует.

Март — прохладный (иногда слабо-морозный) месяц со среднемесячной температурой около +1..+3 °C. Осадки выпадают в основном в виде дождя, реже — в виде снега. Постоянный снежный покров тает в первой половине месяца, в отдельных местах сохраняется до третьей декады, но возможно образование временного. Световой день увеличивается с 10,5 до 13 часов, в последней декаде марта начинается вегетация и пробуждение живой природы.

Апрель — прохладный (иногда тёплый) месяц со среднемесячной температурой около +8..+10 °C. Осадки выпадают в основном в виде дождя, но не исключён и снег. Снежный покров, как правило, отсутствует, но возможно образование временного. Световой день значительный, 13-15 часов, вегетация и процессы в живой природе активны.

Май — тёплый (иногда умеренно-жаркий) месяц со среднемесячной температурой около +13..+15 °C. Осадки выпадают в виде дождя и града. Снежный покров отсутствует, световой день длинный, 15-16,5 часов, вегетация и процессы в живой природе активны.

Июнь — умеренно-жаркий месяц со среднемесячной температурой около +16..+18 °C. Осадки выпадают в виде дождя и града. Снежный покров отсутствует, световой день длинный, 21 числа – 17 часов 4 минуты, вегетация и процессы в живой природе активны.

Июль — умеренно-жаркий (иногда жаркий) месяц со среднемесячной температурой около +18..+20 °C (с начала XXI века среднемесячная температура июля 9 раз превышала +20 °C). Осадки выпадают в виде дождя и града. Снежный покров отсутствует, световой день длинный, 17-15,5 часов, вегетация и процессы в живой природе активны.

Август — умеренно-жаркий (иногда жаркий) месяц со среднемесячной температурой около +18..+20 °C. Осадки выпадают в виде дождя и града. Снежный покров отсутствует, световой день сокращается с 15,5 до 13,5 часов, вегетация и процессы в живой природе активны.

Сентябрь — тёплый (иногда умеренно-жаркий) месяц со среднемесячной температурой около +12..+14 °C. Осадки выпадают в виде дождя и града. Снежный покров отсутствует, световой день сокращается с 13,5 до 11,5 часов, вегетация и процессы в живой природе активны.

Октябрь — прохладный (иногда тёплый) месяц со среднемесячной температурой около +7..+9 °C. Осадки выпадают в основном в виде дождя, редко возможен снег. Снежный покров отсутствует, очень редко бывает временный, например, в 2012 году. Световой день довольно короткий, 11,5-9,5 часов, вегетация и процессы в живой природе замедляются, но не прекращаются.

Ноябрь — прохладный месяц со среднемесячной температурой около +2..+4 °C. Осадки выпадают в основном в виде дождя, реже — в виде снега. Снежный покров временный или отсутствует, редко возможно образование постоянного. Световой день короткий, 9,5-8 часов, в первой декаде ноября прекращается вегетация, живая природа впадает в зимний анабиоз.

Декабрь — слабо-морозный или прохладный месяц со среднемесячной температурой около 0..-2 °C (с начала XXI века средняя температура месяца превышала 0 °C 11 раз из 22-ух). Осадки выпадают в виде дождя и снега.  Снежный покров постоянный или временный (в последние годы часто отсутствует). Световой день короткий, 7 часов 26 минут в день зимнего солнцестояния, вегетация отсутствует.

Зима 
Зима в Гродно мягкая, с частыми оттепелями. Средняя температура зимой -2 °C. Среднемесячная температура составляет -1,2 °C в декабре, -2,9 °С в январе и -2 °C в феврале. Абсолютный минимум зимы был отмечен 1 февраля 1970 года (-36,3 °C), а абсолютный максимум — 1 января 2023 года (+15,2 °С). Длительность климатической зимы составляет 93 — 94 дня. По данным многолетних наблюдений среднесуточная температура опускается ниже 0 °C в среднем 4 декабря, а переходит через 0 °C в среднем 8 марта. В некоторые годы зима может наступить и в ноябре, а в другие — только в первой половине января. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и лежит до начала марта (в среднем 90 — 95 дней), но в последние годы в декабре часто случаются оттепели, во время которых снежный покров полностью сходит, поэтому продолжительность снежного покрова постепенно сокращается, а самой тёплой в истории метеонаблюдений зимой 2019 — 2020 годов устойчивый снежный покров не образовался вовсе. Оттепели вызывают и такие опасные явления, как гололёд вследствие переохлаждённого дождя и ледяного дождя, хотя эти явления достаточно редки и чаще наблюдается гололедица. Самым холодным месяцем в истории метеонаблюдений был февраль 1929 года со среднемесячной температурой -15,7 °С.

Весна 
Климатическая весна в Гродно наступает 8 марта, когда среднесуточная температура переходит через 0 °C в сторону повышения и начинает сходить снежный покров, хотя он может сойти уже в феврале или пролежать до начала апреля. Во второй половине апреля начинается активный рост листьев на деревьях, а к концу апреля обычно прекращаются ночные заморозки. Среднесуточная температура превышает +5 °C  31 марта и достигает +10 °C 21 апреля. Среднемесячная температура составляет +1,9 °С в марте, +8,7 °С в апреле и +13,9 °С в мае. Абсолютный минимум весны был отмечен 8 марта 1964 года (-26,9 °C), а абсолютный максимум — 31 мая 1979 года (+32,0 °C).

Лето 
Климатическое лето в Гродно наступает 28 мая, когда среднесуточная температура становится выше +15 °C, а заканчивается 
2 сентября. Средняя температура летом +18 °С. Среднемесячная температура составляет +17,0 °C в июне, +19,2 °C в июле и +18, 7 °C в августе. Абсолютный минимум лета (-1,4 °C) был отмечен 30 августа 1966 года, а абсолютный максимум (+36,2 °С) — 29 августа 1992 года. Самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений был июль 2021 года со среднемесячной температурой +22,7 °C.

Максимальная годовая температура (1981—2022)

Осень 
Климатическая осень в Гродно наступает 2 сентября, когда среднесуточная температура падает ниже +15 °С. Срелемесячная температура составляет +13,5 °С в сентябре, +7,7 °С в октябре и +2,7 °С в ноябре. Первые заморозки обычно наблюдаются в середине октября. Первый снег (летящий в воздухе, но чаще всего не ложащийся на землю) выпадает в конце октября; первый (временный) снежный покров образуется в ноябре. Как правило, он сразу же сходит, так как почва ещё недостаточно остыла. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря. Абсолютный минимум осени (-19,8 °С) был отмечен 17 ноября 1965 года, а абсолютный максимум (+34,2 °С) — 1 сентября 2015 года.

Климатограмма

Среднемесячные температуры

Температурные рекорды по месяцам

Изменение климата 
Учитывая фактические наблюдения за погодой в Гродно, а также общемировую тенденцию к повышению среднегодовой температуры на планете, можно констатировать изменение климата в пределах города. Ни один год нового тысячелетия, кроме 2009, не обошёлся без перекрытий максимумов температур.

Среднегодовая температура в Гродно в 2011—2019 годах составляет +8,2 °С, что на 1,7 °C выше норм 1961—1990 гг.

Примечания 

Гродно
География Гродненской области
Гродно